Юстари́с () — ряд топонимов во Франции.

 Юстарис — коммуна во Франции, в департаменте Атлантические Пиренеи, регион Аквитания.
 Юстарис — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи.
 Юстарис — Валле-де-Нив и Нивель — французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи.